

Топоніми 
 Гриша-Йоль, Гри́ша-Йоль або Гри́ша-Єль (рос. Гриша-Ёль, Гриша-Ель) — річка в Республіці Комі, Росія, права притока річки Вой-Вож, правої притоки річки Палью.
 Гриша-Єль, Гри́ша-Єль (рос. Гриша-Ель) — річка в Республіці Комі, Росія, права притока річки Ілич, правої притоки річки Печора.

Антропоніми 
 Гриша Олександр Іванович Олександр Іванович Гриша (1909(1909) — ?) — український радянський партійний і державний діяч.
 Гриша Філіпов, Георгій (Гриша) Станчев Філіпов (болг. Георги (Гриша) Станчев Филипов) (13 липня 1919, Кадіївка, Україна — 2 листопада 1994, Софія, Болгарія) — один з керівників Болгарської комуністичної партії, голова Ради міністрів у 1981—1986 роках.
 Гриша Премель (, нар. 9 січня 1995, м. Штутгарт) — німецький футболіст, півзахисник клубу «Карлсруе СК».